Jokojama Takasi (横山 隆志, 1913–1945), japán úszó
 Jokojama Takasi (横山 隆, 1940), japán vízilabdázó
 Jokojama Takasi (横山 崇, 1971–1997), japán autóversenyző